Абрютино — название населённых пунктов в России:

 Абрютино — село в Рязанском районе Рязанской области.
 Абрютино — село в Алексинском районе Тульской области.